

Single 
 Did It Again – singel Kylie Minogue z 1997 roku
 Did It Again – singel Shakiry z 2009 roku